Het orgel van de Église Saint-Eustache in Parijs is het grootste pijporgel van Frankrijk.

Het instrument werd oorspronkelijk gemaakt door orgelbouwer P.-A. Ducroquet. Het was krachtig genoeg voor de première van het Te Deum van Hector Berlioz tijdens de Exposition Universelle, 1855 waaraan 900 mensen meewerkten. Het orgel werd later door Joseph Bonnet aangepast.

Het huidige orgel werd, onder supervisie van organist-titularis Jean Guillou, ontworpen door Jean-Louis Coignet, nadat het oude orgel onbespeelbaar geworden was. Het werd in 1989 gebouwd door de Nederlandse orgelbouwer Jan van den Heuvel uit Dordrecht. Het werd in de bestaande orgelkast vrijwel geheel opnieuw opgebouwd. Wel werden enkele registers uit het oude orgel hergebruikt.

Iedere zomer vinden er orgelconcerten plaats ter herinnering aan de premières van het Te Deum van Berlioz in 1855 en het oratorium Christus van Franz Liszt in 1886.

Dispositie
Het orgel telt vijf klavieren en pedaal.

Parijs, Eustache
Religie in Parijs